San Miguel Tulija kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel Tulijá, Chilón, 
 San Miguel Tulija, Salto de Agua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar